Dynamite Football Club é um clube de futebol do Haiti. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2010/11.

Clubes de futebol do Haiti